DesRochers oder Desrochers ist der Familienname folgender Personen:

 Clémence DesRochers (* 1933), kanadische Schauspielerin, Sängerin und Autorin
 Guy Desrochers (* 1956), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pembroke
 Larry Desrochers, kanadischer Theaterleiter und Regisseur
 Patrick DesRochers (* 1979), kanadischer Eishockeytorwart
 Yvon DesRochers (1945–2005), kanadischer Sportfunktionär